SI, Si eller si henviser til forskellige artikler:

 Si (filter) – et groft filter.
 Silicium – Silicium er det 14. grundstof i det periodiske system og har forkortelsen Si.
 Système International d'Unités – (Dansk: SI-systemet) internationalt enhedssystem, måleenheder.
 Sports Illustrated – amerikansk sportsmagasin, som ejes af mediegiganten Time Warner.
 Soroptimist International – en frivillig international organisation for arbejdsaktive kvinder.
  Sí - en operette skrevet af Pietro Mascagni i 1919
 SI-systemet - internationalt enhedssystem
Se også
 Solmisation – hvor "si" (eller 'ti') er en tone.
 Sigte
 Eratosthenes' si - metode til at finde primtal